Flávio Sérgio Viana - conhecido como Schumacher - jogador de futsal brasileiro.
Harald Schumacher - goleiro da seleção alemã na década de 80.
Heinrich Christian Friedrich Schumacher - naturalista, médico cirurgião e botânico alemão-dinamarquês.
Joel Schumacher - cineasta norte-americano.
Michael Schumacher - piloto alemão de automobilismo.
Ralf Schumacher - piloto alemão de automobilismo.

Outros
5704 Schumacher

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões